Ве́рхний Каракита́н () — село в Дрожжановском районе Республики Татарстан, в составе Марсовского сельского поселения.

География 
Село находится в бассейне реки Бездна, в 20 километрах к западу от села Старое Дрожжаное.

История 
Село основано не позднее 17 века. 

В 18 — первой половине 19 веков жители относились к категории государственных крестьян, несли лашманскую повинность. Занимались земледелием, разведением скота. По сведениям 1883 года, в селе имелись мечеть и красильное заведение. В 1866 году в селе построена первая мечеть (закрыта в 1939 году), в 1904 году – вторая, в 1908 году открыто медресе. В начале 20 века земельный надел сельской общины составлял 166,1 десятины

В 1905–1906 годах происходили волнения крестьян сел Верхний и Нижний Каракитаны из-за нерешённых проблем по земельному вопросу. На подавление волнений власти направляли солдат, в результате столкновений были убитые и раненые.

В 1929 г. в селе организован колхоз им. Калинина, с 2011 г. – общество с ограниченной ответственностью «Ак Барс Дрожжаное».

До 1920 года село входило в Мочалеевскую волость Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920 года в составе Буинского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Дрожжановском, с 1 февраля 1963 года в Буинском, с 30 декабря 1966 года в Дрожжановском районах.

Население 

Национальный состав села - татары.

Экономика 
Полеводство, мясо-молочное скотоводство.

Социальная инфраструктура 
Средняя школа, дом культуры.

Литература 
 Верхний Каракитан //

Примечания 

Населённые пункты Дрожжановского района